Оператор Гамильтона:
 Иногда используемое название для оператора набла
 В квантовой механике — гамильтониан

 См. также
 Функция Гамильтона